Skybynzi (; ) ist ein Dorf im Südwesten der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 750 Einwohnern (2001).

Das 1500 gegründete Dorf gehört seit Anfang 2018 administrativ zur Gemeinde Tetijiw () im Norden des Rajon Tetijiw.

Skybynzi liegt auf einer Höhe von  an der Mündung der 73 km langen Roska () in den Ros, 12 km nordöstlich vom Gemeinde- und Rajonzentrum Tetijiw und 145 km südwestlich vom Oblastzentrum Kiew.

Im Dorf befindet sich mit der 1825 im Stil des Klassizismus erbauten, orthodoxen Fürbittekirche ein architektonisches Denkmal von nationaler Bedeutung.

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Fedir Kryschaniwskyj (; 1878–1938), Parteivorsitzender und Mitgründer der Zentralna Rada
 Anton Lebedynez (; 1895–1979), Komponist und Chorleiter

Weblinks 

 Ortsgeschichte Skybynzi in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR  (ukrainisch)
 Webseite des ehem. Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Rajon Tetijiw
Gegründet 1500
Ort am Ros